«Канту» — итальянский баскетбольный клуб из одноименного города, находящийся в провинции Комо.

Спонсоры 
 Миленка 1954—1955
 Орансода 1956—1958
 Фонте Левиссима 1958—1965
 Орансода 1965—1969
 Форст 1969—1977
 Габетти 1977—1980
 Скуибб 1980—1982
 Форд 1982—1983
 Юллоколомбани 1983—1985
 Арексонс 1985—1987
 Висмара 1987—1990
 Шампу Клеар 1990—1994
 Полти 1994—1999
 Кантурина 1999—2000
 Полиформ 2000—2001
 Орегон 2001—2004
 Вертикал Вижон 2004—2006
 Тисеттанта 2006—2008
 НЖЦ Медиа 2008—2010.
 Бeннет 2010—

Титулы 
Чемпион Италии (3 раза): 1968, 1975, 1981

Кубок Чемпионов (2 раза): 1982, 1983

Кубок Кубков (4 раза): 1977, 1978, 1979, 1981

Кубок Корача (4 раза): 1973, 1974, 1975, 1991

Межконтинентальный кубок ФИБА (2 раза): 1975, 1982

Суперкубок Италии (2 раза): 2003, 2012

Сезоны

Ссылки 
Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Италии
Баскетбольные клубы по алфавиту
Участник баскетбольной Евролиги